Lamas – prowincja w Peru
 Lamas – dystrykt w Peru
 Lamas – miasto w Peru, stolica prowincji Lamas
 Lamas (lub Lammas) – wieś w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Lamas – sołectwo w Portugalii, w gminie Braga, w dystrykcie Braga
 Lamas – sołectwo w Portugalii, w gminie Cadaval, w dystrykcie Lizbona
 Lamas – sołectwo w Portugalii, w gminie Macedo de Cavaleiros, w dystrykcie Bragança
 Lamas – sołectwo w Portugalii, w gminie Miranda do Corvo, w dystrykcie Coimbra